First kan syfta på följande platser:

Geografi 
 First (Grindelwald), bergstopp i kantonen Bern, Schweiz
 First (Kandersteg), berg i kantonen Bern, Schweiz